Carl Friedrich Gethmann ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Gethmann (Unternehmer) (1777–1865), deutscher Unternehmer
 Carl Friedrich Gethmann (Philosoph) (* 1944), deutscher Philosoph